Łeba – miasto w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim
 Łeba – rzeka Pobrzeża Bałtyckiego
 Łeba – stacja kolejowa w Łebie

Zobacz też 
 Dekanat Łeba, Port morski Łeba